The Four Horsewomen (español: Las Cuatro Jinetes o Las Cuatro Amazonas) es el sobrenombre por el que se ha denominado a un grupo de 4 luchadoras de la empresa de lucha libre profesional WWE: Charlotte Flair, Sasha Banks, Bayley y Becky Lynch. Varios expertos han señalado que el cuarteto de mujeres, desde su etapa en la marca NXT, fueron en parte responsables de cambiar la perspectiva que se tenía sobre la división femenina del atractivo sexual al verdadero atletismo.

Si bien desde 2014 las cuatro luchadoras se han referido así mismas como las "Four Horsewomen", la expresión tomo fuerza en agosto de 2015 luego de un combate entre Bayley y Sasha Banks por el Campeonato Femenino de NXT, cuando Charlotte Flair y Becky Lynch salieron al ring para festejar con ambas levantando cuatro dedos. Se ha dicho también que el cuarteto son una versión femenina de lo que alguna vez fueron The Four Horsemen (integrado por Ric Flair -líder del grupo y padre de Charlotte-, Arn Anderson, Ole Anderson y Tully Blanchard), aunque la diferencia fue ellos eran un stable y no un simple denominativo de los integrantes o la prensa especializada.

Dentro y fuera de los cuadriláteros, las Four Horsewomen de la WWE han tenido leves confrontaciones con las Four Horsewomen de MMA que lo conformaban Ronda Rousey, Shayna Baszler Jessamyn Duke y Marina Shafir. Ambos grupos de luchadoras estuvieron en las grabaciones del torneo Mae Young Classic el 14 de julio de 2017. Así mismo, tanto Baszler como la misma Rousey se han visto involucradas en rivalidades con alguna de las jinetes de la WWE.

Entre las Four Horsewomen, suman un total de más 30 campeonatos (tanto individuales como el Campeonato Femenino en Parejas de la WWE). Becky Lynch y Bayley tiene el récord de los reinados más largos del Campeonato Femenino de WWE/Raw (398 días) y el Campeonato Femenino de SmackDown (380 días), respectivamente. Charlotte Flair es quien más número de veces ha logrado capturar ambos títulos, al ser siete veces campeona de SmackDown y seis veces campeona de Raw, de la cual es también su campeona inaugural. Por su parte, Bayley y Sasha Banks (conocidas como The Boss 'n' Hug Connection) han sido dos veces campeonas femeninas en parejas y Banks ha capturado el título un total de tres veces a nivel individual.

Las cuatro luchadoras, sin embargo, han sido en numerosas ocasiones objeto de críticas de eclipsar a otras compañeras de trabajo que también han sido pieza clave para el desarrollo de la división femenina en WWE. También se ha criticado a la empresa de ponerlas como el centro de atención, sobretodo a Charlotte Flair que se le ha minusvalorado sus logros por el simple hecho de llevar el apellido de su padre.

Historia

Años en NXT (2013-2015) 
A finales de 2013, mucho antes de que se utilizaba la expresión, Charlotte y Bayley formaron equipo para derrotar a Aksana y Alicia Fox en el episodio del 4 de septiembre de NXT. En el episodio del 10 de octubre, Bayley acompañó a Charlotte a una lucha contra Santana Garrett, el cual ganó, pero durante el mismo, Sasha Banks (quien en aquel entonces tenía una alianza con Summer Rae llamada The BFFs: Beatiful, Fierce, Females) llegaría al ring e intentó a convencer a Bayley de unirse a su equipo, causando la molestia en Charlotte. El 13 de noviembre, Charlotte atacó a Bayley y fue ella quien finalmente se unió a Banks y Rae, estableciéndose como heel en el proceso. 
	
A mediados de enero de 2014, después de que Rae fuese traspasada al roster principal, Banks y Charlotte comenzaron una rivalidad contra Bayley, quien se alió con Natalya. Enfrentándose en combates individuales y por equipos, la balanza se inclinaría del lado de Bayley y Natalya. En ese tiempo, Charlotte paralelamente tuvo una breve rivalidad con la Campeona Femenina de NXT Paige tras una confrontación en backstage. La disputa entre ambas terminó en el episodio del 24 de abril de NXT, cuando junto con Banks vencieron a Paige y Emma. En mayo, Banks y Charlotte entraron a un torneo por el Campeonato Femenino de NXT que Paige había dejado vacante. Aunque la primera no tuvo suerte al caer ante Natalya en semifinales tras eliminar a Bayley en la primera ronda, la segunda sí que fue vencedora tras imponerse a Emma en la primera ronda, a Alexa Bliss en semifinales y a la misma Natalya en la final celebrada en NXT TakeOver el 29 de mayo. Charlotte se convirtió en la primera Horsewoman en ganar un título en WWE.

La semana siguiente, Summer Rae regresó a NXT, distrayendo a Bayley para que Charlotte aprovechara en cubrirla, después de lo cual The BFFs intentaron atacar a Bayley, hasta que esta fue salvada por Emma y Paige, quien también hacía su regreso a la marca. Más tarde, Becky Lynch hizo su debut televisado como face el 26 de junio, derrotando a Rae. En el episodio del 3 de julio, Lynch se asoció con Bayley para enfrentarse a Charlotte y Banks en lo que fue la primera lucha que reunía a las Cuatro Jinetes en un mismo ring; el combate lo ganaron The BFFs. Después de ese combate, Charlotte abandonó a Banks antes de recibir un ataque de Bayley, disolviéndose la asociación durante un segmento en el backstage. Lynch y Charlotte se enfrentaron tres veces durante el año en combates no titulares en los episodios del 31 de julio, 21 de agosto y 16 de octubre, con sendas victorias para esta última. El 14 de agosto, Bayley derrotó a Banks para convertirse en la contendiente #1 al título de Charlotte en NXT TakeOver: Fatal 4-Way, aunque terminó fracasando en su intento siendo atacada después por Banks, y nuevamente en una revancha el 2 de octubre en NXT. Instantes después, la campeona le levantaría a Bayley el brazo antes de abrazarla y se darse la mano, volviéndose face.

En el episodio del 23 de octubre de NXT, una semana después de su combate con Charlotte y luego de que le dijeran que se hiciera relevante, Lynch cambió a heel y se alineó con Banks para así agredir a Bayley, quien había sido derrotada por Banks previamente. El dúo Sasha-Becky pasaría a llamarse como Team B.A.E. (Best at Everything). El 20 de noviembre, después de que Bayley no pudiera vencer a Lynch, esta y Banks se burlaron de ella antes de atacarla, pero ambas fueron detenidas por Charlotte. A partir de allí, tanto Banks como Charlotte tendrían una rivalidad entorno al Campeonato Femenino de NXT, llevándolas a un combate en NXT TakeOver: R Evolution el 11 de diciembre, donde Charlotte retuvo exitosamente el título. Una revancha se llevó a cabo el 25 de diciembre, donde Charlotte volvió a retener.

El 21 de enero de 2015 en NXT, Banks y Charlotte tuvieron un tercer combate titular que terminó con victoria de la campeona, y esa misma noche Bayley haría su regreso tras una lesión, salvando a Charlotte de un ataque por parte de las heels. El 11 de febrero en NXT TakeOver: Rival, las Four Horsewomen se enfrentaron entre ellas en una Fatal 4-Way match por el Campeonato Femenino de NXT, siendo Banks quien se llevó la victoria y así destronar el reinado de 258 días de Charlotte. Después de la lucha, Charlotte abrazó a Banks en señal de respeto, pero ella la empujó en forma amistosa. En el episodio del 4 de marzo, las dos tuvieron un combate titular donde Banks lograría retener con éxito. En abril, Lynch derrotó a Bayley y Charlotte en una lucha de triple amenaza para ganar un combate titular ante Banks, que perdió en NXT TakeOver: Unstoppable el 20 de mayo en un combate que fue bien recibido por la crítica. Luego, Banks defendió el título ante Charlotte el 15 de julio en NXT, ganando el combate para después abrazarla como muestra de respeto. Después de un tiempo fuera debido a una mano rota, Bayley hizo su regreso la semana siguiente e insinuaba tener planes en convertirse la siguiente nueva Campeona Femenina de NXT. En el mes de agosto, Bayley obtuvo importantes victorias ante las otras tres Horsewomen al derrotar a Charlotte, Lynch (a quien incluso evitaría que se convirtiera en contendiente #1 al título), y finalmente Banks en NXT TakeOver: Brooklyn terminando con su reinado de 192 días. Después de que Bayley se coronase como nueva campeona, las cuatro luchadoras celebraron juntas en medio del cuadrilátero.

Luego de ello, el 16 de septiembre en NXT, el gerente general William Regal pactó un combate de revancha entre Sasha y Bayley para NXT TakeOver: Respect el 7 de octubre. Allí, Bayley ganó el primer 30-Minute Iron Woman match (con un marcador de 3 a 2) en la historia de WWE manteniéndose como monarca, además de ser el encuentro que cerraba el evento. Como resultado, Banks se despidió de NXT para trasladarse oficialmente al roster principal junto con Charlotte y Becky Lynch, mientras que Bayley seguía en la marca amarilla como la Campeona Femenina de NXT hasta julio de 2016, tres meses después de haber perdido el título.

Divas Revolution y debut en el roster principal (2015-2016) 
En el episodio del 13 de julio de Raw, Stephanie McMahon pidió una "revolución" en la entonces llamada división de Divas, presentando a Charlotte, Becky Lynch y Sasha Banks como miembros del elenco principal. Banks unió fuerzas con Tamina Snuka y Naomi para forma el Team B.A.D. mientras Charlotte y Lynch se aliaron con una vieja conocida de NXT, Paige (nombrándose como Team PCB) quien estaba en un feudo con Team Bella (Nikki, Brie y Alicia Fox), comenzando una rivalidad entre los tres equipos. En Battleground, Charlotte derrotó a Sasha y Brie representando a sus equipos en una triple amenaza en su debut y el de Banks en un PPV de WWE. La noche siguiente en Raw, Lynch hizo su debut luchístico en el roster principal, haciendo equipo con Paige en un esfuerzo perdedor contra Banks y Naomi. Tras semanas de disputas, los tres equipos finalmente se enfrentaron en SummerSlam en una lucha de eliminación, en el que Lynch cubrió a Brie Bella para darle la victoria al Team PCB. En el episodio del 31 de agosto de Raw, Charlotte superó los récords de los miembros de Team PCB en el primer Divas Beat the Clock, y fue nombrada la nueva contendiente #1 uno al Campeonato de Divas de Nikki Bella, a quien logró destronar su reinado de 301 días en Night of Champions. En noviembre, Charlotte comenzó a mostrar actitudes de una heel después de derrotar a su amiga Becky Lynch fingiendo una lesión en la pierna, seguida de una distracción proporcionada por su padre Ric Flair. Con el paso de la semanas y habiendo concluido su feudo con Paige entorno al título de Divas, la relación entre Charlotte y Lynch se defectuaría cuando la primera comenzaba a tener complejos de superioridad ante el resto de la división. En diciembre, Lynch y Banks se enfrentaron en el kick-off de TLC: Tables, Ladders & Chairs, con Sasha Banks llevándose la victoria sometiéndola con el Bank Statement.

En el Raw inicial de 2016, Lynch derrotó a Charlotte en una lucha no titular, aunque esta solidificó su cambio a heel tras atacarla. Esa misma semana en SmackDown, Charlotte derrotó a Lynch para retener exitosamente el título. Luego de que su hija se negase a aceptar el desafió que Lynch le había lanzado, ella terminó incitando con éxito a Ric Flair a aceptar en su nombre. Sin embargo, Flair logró vengarse de Lynch al ayudar a Charlotte para mantenerse como la Campeona de Divas antes de que Sasha Banks retornara a la programación atacándolas a las dos. El 1 de febrero en Raw, Banks se enfrentó a Lynch pero en el transcurso de la lucha fueron atacadas por Naomi y Tamina. A lo largo del mes, las dos combatieron contra el Team B.A.D. enfrentándose en Fastlane, ganando el equipo de Becky y Sasha. La noche siguiente en Raw, ambas jinetes se enfrentaron entre ellas y luego del mismo, Charlotte anunció que sólo una tendría el privilegio de luchar contra ella en WrestleMania 32 por el Campeonato de las Divas. Con esto, se anunció otro combate entre Lynch y Banks para la siguiente semana en Raw, que terminó sin resultados luego de un doble conteo de tres en la que el árbitro no sabía a quien declarar ganadora. Esa semana en SmackDown, tuvieron una revancha pero la lucha volvió a terminar sin resultados luego de que Charlotte las atacara, aunque esa misma noche Renee Young anunció que Lynch y Banks enfrentarían a Charlotte por el título en una triple amenaza en WrestleMania. En el evento, el Campeonato de Divas finalmente sería desactivado tras 8 años de existencia dando lugar a un nuevo Campeonato Femenino de la WWE y Charlotte, con ayuda de Ric Flair, se llevó la victoria sobre Banks y Lynch para convertirse en la campeona inaugural. Después de eso, Banks se tomaría un descanso por motivos personales. En el evento Money in the Bank de junio, Lynch se asoció con Natalya para enfrentar a Charlotte y Dana Brooke, quienes terminaron ganando el combate al aprovechar la falta de conexión de las faces. Al siguiente Raw, Sasha hizo su retorno salvando a Paige de un ataque propiciado por Brooke y Charlotte, quien previamente retuvo el Campeonato Femenino ante Paige, y la semana siguiente, ambas derrotaron a Charlotte y Brooke. En Battleground, Bayley hacía su esperado debut en el roster principal tras revelarse como la compañera misteriosa de Sasha Banks, venciendo juntas al equipo de Charlotte y Brooke.

Separación de marcas y auge como Horsewomen's (2016-2018) 
Como consecuencia del Draft, el primero que WWE realizaba desde 2011, Raw se quedaba con tres de las Horsewomen (Sasha, Charlotte y Bayley) mientras que SmackDown reclutaría únicamente a Becky Lynch. En el episodio del 25 de julio de Raw, Charlotte vería terminado su reinado de 113 días luego de que Banks le arrebatase el Campeonato Femenino. No obstante, Charlotte logró recuperar el título casi un mes después en SummerSlam tras revertir un Banks Statement. Por otro lado, Lynch ganó un Six-Pack Elimination Challenge en Backlash tras eliminar de última a Carmella y ser la primera poseedora del Campeonato Femenino de SmackDown, habiendo sido anteriormente la única jinete que no había ganado algún título hasta entonces. Tras esto, el título femenil que se disputaban Banks y Charlotte se renombró a Campeonato Femenino de Raw. El 25 de septiembre en Clash of Champions, Charlotte retuvo el título de Raw ante Banks en un combate que también involucraba a Bayley. Para suerte de Banks, ganaría el título por segunda vez el 3 de octubre de Raw en el primer evento principal de mujeres en 12 años. Luego en Hell in a Cell, ambas se enfrentaron en el primer Women's Hell in a Cell match que también sería la lucha que cerraba el evento, lo que hablaba muy bien del progreso de la división femenina no solo de Raw, sino de toda la empresa. Allí, Charlotte (quien se amplió el nombre a Flair en pos de seguir el legado familiar) recuperó el título después de derrotar a Banks para convertirse en tres veces campeona. Banks y Charlotte dejarían sus diferencias por el momento luego de que se anunciara que formarían junto a Bayley parte del Team Raw con Flair de capitana para enfrentar al Team SmackDown de Becky Lynch por la supremacía de marcas en Survivor Series. El 20 de noviembre en dicho evento, aunque Banks fuese eliminada al dejarse someter ante el Sharpshooter de Natalya, el Team Raw derrotó al Team SmackDown con Charlotte y Bayley como las únicas sobrevivientes. 8 días después en Raw, Charlotte y Banks reanudaron su enemistad luchando en un Falls Count Anywhere match, donde Banks se convertía en tricampeona femenina de Raw, después de lo cual Ric Flair salió a celebrar con ella. Se pactó la revancha por el título en Roadblock: End of the Line en un Iron Woman match, en la que finalmente Charlotte pudo conseguir su cuarto reinado terminando así una intensa rivalidad de seis meses, al estipularse que Sasha no podría invocar su cláusula de revancha. El duelo había terminado en empate con un marcador de 2-2, pero Charlotte se impuso durante el tiempo extra de muerte súbita aplicándole la Eight-Figure.

Iniciando 2017, Charlotte y Bayley reavivaron su feudo desde NXT, con la primera llevándose dos victorias consecutivas sin el Campeonato Femenino de Raw en juego. Esto condujo a una lucha por el título que se llevó a cabo el 29 de enero en Royal Rumble, donde Flair retuvo exitosamente el título. La noche siguiente en Raw, Bayley la cubrió en una lucha de equipos, concediéndole así una revancha por el título en el episodio del 13 de febrero, donde venció a Flair para convertirse en la nueva Campeona Femenina de Raw gracias a la ayuda de su amiga Banks. La semana siguiente, fue confrontada por la comisionada de Raw Stephanie McMahon, diciéndole que tenía que renunciar a su título debido a la interferencia de Banks, pero ella se negó. Luego en Fastlane, Bayley retuvo nuevamente el título gracias a otra interferencia de Banks. La noche siguiente en Raw, originalmente esta última y Bayley deberían enfrentarse por el título en WrestleMania 33 aunque Flair salió y exigió que tuviera una revancha debido al resultado de Fastlane. El gerente general de Raw Mick Foley anunció entonces que Flair y Banks se enfrentarían en una lucha en la que la ganadora desafiaría a Bayley por el título en el magno evento. Sin embargo, esta decisión fue revertida por Stephanie al mantener a Flair en la lucha titular, pero al mismo tiempo permitiendo que Sasha sea añadida en ese combate si lograba derrotar a Bayley. Esto sucedió, por lo que Banks convirtió la lucha en una triple amenaza, que más tarde pasaría a ser una Fatal 4-Way Elimination match tras agregarse Nia Jax. Aunque ni Sasha ni Charlotte pudieron hacerse con la victoria tras la defensa del título por parte de Bayley. 

El 11 de abril debido al Superstar Shake-up, Flair fue reclutada para SmackDown con Becky Lynch, y por su parte, Raw mantuvo tanto a Banks como a Bayley en su roster, con ambas marcas teniendo a dos Horsewomen cada uno. En mayo, Flair hizo un cambio a face al reunirse con Lynch y Naomi e iniciar una rivalidad con Natalya, Carmella y Tamina, quienes se hacían llamar The Welcoming Comittee. Los dos equipos se enfrentaron en un Six-Woman Tag Team match en Backlash, donde The Welcoming Committee se llevó la victoria después de que Lynch se rindiera ante un Sharpshooter de Natalya. Para Money in the Bank el 18 de junio, Flair y Lynch compitieron en el primer Money in the Bank Ladder match de mujeres, el cual ganó Carmella. Al mes siguiente en Battleground, ambas jinetes participarían en una Fatal 5-Way Elimination match junto a Lana, Tamina y Natalya cuya ganadora enfrentaría a Naomi por el Campeonato Femenino de SmackDown en SummerSlam; sin embargo, ni una ni otra se llevó la victoria al ser vencedora Natalya precisamente al eliminarlas. Un día después en Raw, Bayley derrotó a Sasha Banks convirtiéndose en retadora #1 por el Campeonato Femenino de la marca que ostentaba Alexa Bliss para SummerSlam, aunque el 7 de agosto la propia Banks ocuparía su lugar después de haber sufrido una lesión en el hombro. Banks ganó el título por cuarta vez el 20 de agosto en SummerSlam al derrotar vía sumisión a Bliss. Sin embargo, lo perdió ante ella ocho días después en un episodio de Raw. Luego el 24 de septiembre en No Mercy, Banks y Bayley participaron en un Fatal 5-Way match por el título femenino de Raw que involucraba a Nia Jax, Emma y la campeona Bliss, quien pudo defender de forma exitosa el título. En el episodio del 23 de octubre de Raw, Banks y Bayley fueron derrotadas por Alicia Fox en una triple amenaza donde la ganadora se convertiría en la capitana del equipo femenino de Raw para Survivor Series. Al siguiente día en SmackDown, Lynch y Flair fueron anunciadas como dos de las cinco miembros del equipo femenino de SmackDown para Survivor Series con Lynch derrotando a Charlotte, Naomi, Tamina y Carmella para llevarse el puesto de capitana. El 19 de noviembre en el evento, las jinetes de Raw junto a Fox, Nia Jax y la recién debutante Asuka vencieron a Lynch y demás féminas de la marca azul. Durante el resto del año Lynch nuevamente se alineó con Flair en SmackDown para pelear con el debutante The Riott Squad (Ruby Riott, Liv Morgan y Sarah Logan). Y en Raw, Banks y Bayley volverían a unirse, sólo que esta reunión sería oficial, para rivalizar con Absolution (Paige, Mandy Rose y Sonya Deville).

Tras el anuncio de Stephanie McMahon del primer Royal Rumble match femenino en la historia en 2018, tres de las Four Horsewomen (Flair no podía competir al ser la Campeona Femenina de SmackDown) participaron en el ansiado combate: Banks como #1 y Lynch como #2 empezaron la contienda, con la primera aguantando casi una hora de combate antes de ser eliminada por The Bella Twins y la segunda por Riott; Bayley fue la penúltima en salir, pero tampoco logró ganar al ser inesperadamente eliminada por Banks. En el episodio del 5 de febrero de Raw, el gerente general Kurt Angle pactó lo que sería la -también- primera Elimination Chamber match femenil donde competirían Banks y Bayley junto a Mandy, Sonya, Mickie James y la Campeona Femenina de Raw, Alexa Bliss, por dicho cinturón. En Elimination Chamber, pese a los rumores de una inminente separación de ambas a causa de una lucha de egos, se unieron para eliminar tanto a Mandy como a James aunque ninguna logró ganar lucha al ser las últimas eliminadas por Bliss. Por su parte, Flair mantuvo una rivalidad con Ruby Riott después de que ser nombrada como la retadora #1 al título de SmackDown para Fastlane, donde ambas orquestaron un gran combate que terminó con Charlotte manteniéndose como campeona. Sin embargo, sería interrumpida por la vencedora del Royal Rumble, Asuka, quien decidió irse de Raw para centrar su atención en el título de Flair. En marzo, se anunció que en WrestleMania 34 habría una batalla real entre luchadoras de cualquier marca como una comtraparte femenina del André the Giant Memorial Battle Royal que disputaban los luchadores varones. Aquí también participaban Bayley, Sasha Banks y Becky Lynch (eliminando Bayley a su compañera), pero ninguna de las tres pudo ganar la lucha al ser Naomi quien se llevó el trofeo. Flair, en cambio, si que logró salir victoriosa en su combate de WrestleMania tras retener exitosamente el Campeonato Femenino de SmackDown ante Asuka, además de terminar con su racha invicta de casi tres años sin caer derrotada. Previo a Money in the Bank, se organizaron luchas clasificatorias para el Money in the Bank femenil que iniciaron el 7 de mayo en Raw, en la que Bayley sería la única de las Four Horsewomen en fracasar en su intento de ser parte. En el episodio del 8 de mayo de SmackDown, Charlotte fue la primera en clasificar tras derrotar a Peyton Royce, quien el mes anterior ella y su amiga-compañera Billie Kay le había costado su reinado como campeona de la marca. Luego, Becky fue la segunda en clasificar después de vencer a Absolution en una triple amenaza el 15 de mayo en SmackDown. Y finalmente, Sasha Banks fue la tercera derrotando a otras seis oponentes, incluida Bayley, tras haberlo intentado semanas antes donde perdió ante Ember Moon. Ya en el evento, las tres compitieron entre sí junto, pero quien terminó ganando el combate y el maletín sería Alexa Bliss. Al Raw siguiente, se disolvería el equipo de Bayley y Banks cuando discutieron detrás del escenario tras caer ante Morgan y Logan en una lucha por equipos, terminando así su amistad en el proceso. También después de Money in the Bank, Flair se tomó un tiempo de los cuadriláteros sometiéndose a una cirugía de implante mamario roto.

La Evolución Femenina y Becky Lynch como "The Man" (2018-2020) 
En el episodio del 24 de julio de SmackDown, tras derrotar a la Campeona Femenina Carmella en una lucha no titular, Lynch se ganó el derecho de enfrentarla en SummerSlam el 19 de agosto. No obstante, el combate se modificaría ya que Flair regresó de su operación para también vencer a Carmella en un combate no titular pactado por la gerente general Paige. El combate lo ganaría Charlotte, convirtiéndose en dos veces campeona de SmackDown y ser la segunda mujer en la historia de WWE en tener siete campeonatos femeninos, junto con Trish Stratus. Sin embargo, Lynch finalmente hizo su cambio a heel por primera vez desde que ascendió al roster principal al atacar de sorpresa a Flair e iniciando una nueva rivalidad, llegando a arremeter no solo contra el público por la falta de apoyo, sino también hacia Flair y la WWE acusándoles de nepotismo. Sin embargo, el personaje de Lynch se transformó en un tweener, es decir, una persona que presenta argumentos válidos sin caer en el clásico binomio luchístico face-heel que históricamente se ha construido. Después de ello, se anunció que lucharían el 16 de septiembre en Hell in a Cell, combate donde Lynch logró capturar el título por primera vez desde diciembre de 2016. Ambas también se enfrentaron en los eventos Super Show-Down y Evolution (que fue exclusivo para luchadoras mujeres), con Flair llevándose la victoria por descalificación en Super Show-Down, y Lynch logrando una exitosa defensa titular en Evolution en el primer Last Woman Standing match tras aplicar una Powerbomb sobre una mesa desde la tercera cuerda. En este último evento, The Boss 'n' Hug Connection se unieron a Natalya para llevarse una victoria ante The Riott Squad, solidificando su alianza desde que se reconciliaron. De camino a Survivor Series, el gerente general interino de Raw, Baron Corbin programó una lucha entre Banks y Bayley cuya ganadora calificaría al duelo tradicional por equipos, pero esta terminó sin resultado luego de una interferencias por parte de las demás luchadoras del roster. En el evento, pese a que ellas no quedaran como sobrevivientes de la lucha, aportaron para que el Team Raw venciera al Team SmackDown. A fines de noviembre, Lynch regresó a la programación debido a una fractura de nariz que la dejó fuera de Survivor Series, pactándose un Tables, Ladders & Chairs match (que también sería el primero de mujeres) entre las dos para TLC: Tables, Ladders & Chairs. Asuka también sería incluida al haber ella ganado una batalla real de ocho mujeres. Ambas serían derrotadas por Asuka, quien se convirtió en nueva Campeona Femenina de SmackDown luego de que Ronda Rousey atacara tanto a Charlotte como a Becky y empujara a esta última desde lo alto de la escalera.

Charlotte Flair, Becky Lynch y Bayley fueron las tres jinetes que participaron en el Royal Rumble match femenino 2019, siendo Lynch la vencedora del combate eliminando precisamente a Flair. Aunque esta última pudo empatar el récord de eliminaciones de Michelle McCool con cinco para cada una. En el caso de Lynch, que de hecho no estaba confirmada como una participante oficial, cabe recordar que antes de su triunfo había sido derrotada por la Campeona Femenina de SmackDown, Asuka. El 28 de enero en Raw, Lynch continuó su disputa con Ronda Rousey, eligiendo enfrentarse a ella por su Campeonato Femenino de Raw en WrestleMania 35. En Fastlane, tanto Lynch como Flair se enfrentaron en un combate cuya vencedora enfrentaría a Rousey por el título, que terminó por victoria de Lynch con descalificación cuando fue atacada por Rousey. Después de que Flair derrotara a Asuka para ganar el Campeonato Femenino de SmackDown en el episodio del 26 de marzo de SmackDown, se anunció que el combate de WrestleMania sería por ambos títulos en juego. Por otra parte, Sasha Banks y Bayley declararon sus intenciones de ganar los nuevos Campeonatos Femeninos en Parejas de la WWE en Elimination Chamber, lo que efectivamente sucedió cuando se coronaron luego de ganar un Elimination Chamber match. Desde entonces, el dúo tuvo defensas exitosas en las tres marcas de WWE, así como en Fastlane. En el episodio del 25 de marzo, después de afirmar que defenderían los títulos contra cualquiera, se programó que The Boss 'n' Hug Connection defendiera los títulos en el magno evento. El 7 de abril en WrestleMania 35, Sasha y Bayley perderían los títulos a manos de The IIconics (Peyton Royce y Billie Kay) en una Fatal Four-Way match, mientras esa misma noche Lynch se impuso ante Flair y Rousey en un Winner Takes All match llevándose ambos campeonatos. Esta última lucha no solo fue el fin de la racha invicta de Rousey en WWE, sino que también se trataba de la primera vez en un WrestleMania donde las mujeres protagonizaban el último combate de la velada. Con ambos títulos en su poder, a Lynch se le permitió aparecer en ambas marcas nombrándose como "Becky Two Belts". Tras la derrota ante The IIconics, Banks y Bayley volvieron a separarse luego de que Banks se tomara un tiempo libre y Bayley fuese transferida a SmackDown debido al Superstar Shake-up iniciando una breve rivalidad con Flair, y Lynch hizo oficial su traspaso a la marca roja.

Posteriormente, Flair derrotó a Bayley en un episodio de SmackDown para ganar una oportunidad titular ante Lynch en Money in the Bank, donde ganó el Campeonato Femenino de SmackDown momentos después de que Lynch retuviese el de Raw ante Lacey Evans. Bayley, por otro lado, fue anunciada como una de las participantes en el Money in the Bank Ladder match femenino, ganando el combate y el maletín. También en el mismo evento, Bayley canjeó el maletín después de la lucha entre Flair y Lynch, arrebatándole a la primera el título de SmackDown. Este hecho la convirtió tanto en la primera Horsewomen como en la primera mujer en ser Campeona de Triple Corona y Campeona Grand Slam. En el mes de septiembre, Sasha Banks regresó a WWE como heel desmantelando los rumores de una posible salida de la empresa para consolar a una lesionada Natalya, pero terminó atacándola hasta que fue detenida por Lynch. Después de vencer a Natalya en un combate el 26 de agosto en Raw, Sasha desafió a Lynch a un combate por su título en Clash of Champions, lo cual Lynch aceptó. Caso similar pasó con Bayley y Flair, cambiando esta a face tras declarar que se merecía otra oportunidad titular después de su histórica victoria sobre Trish Stratus. En el episodio del 9 de septiembre de Raw, Bayley y Banks reformaron The Boss 'n' Hug Connection (ahora como heels) y se enfrentaron a Lynch y Flair, quienes eran las faces, que terminó con victoria de estas últimas. Luego el 15 de ese mes en Clash of Champions, Bayley y Lynch se mantuvieron como máximas campeonas femeninas después de que una venciera fácilmente a Flair y la otra se dejara ganar vía descalificación ante Banks tras golpear al árbitro con una silla. Ambas rivalidades siguieron en Hell in a Cell, donde Flair derrotó a Bayley ganando el Campeonato Femenino de SmackDown y Lynch retuvo el Campeonato Femenino de Raw ante Banks en un Hell in a Cell match haciéndola rendirse con un Dis-Arm-Her. Como resultado del Draft, Raw mantuvo a Lynch en su roster pero trayendo de regreso a Flair, y SmackDown se llevaría a Banks para seguir junto a Bayley, quienes a mediados de años cambiarían de looks. Rumbo a Survivor Series, Banks fue seleccionada como la capitana de SmackDown, mientras Flair fue seleccionada como la capitana de Raw, aunque ninguno de sus equipos logró la victoria siendo Team NXT lideradas por Rhea Ripley quienes ganaron el duelo. Por otro lado, Lynch (campeona de Raw) y Bayley (campeona de SmackDown) compitieron entre ellas y la Campeona Femenina de NXT Shayna Baszler en otra clásica batalla por la supremacía de marcas, pero ambas fueron derrotadas por Baszler.

En Royal Rumble 2020, Flair sería la única Horsewomen en participar en la batalla real femenina como #17, el cual ganó satisfactoriamente luego de eliminar a cuatro luchadores, entre ellas a Shayna Baszler de última. Más tarde, la propia Flair regresaría a NXT para responder el desafió de la campeona Rhea Ripley a un combate en WrestleMania 36, que terminó con Flair siendo la heel ganando el Campeonato Femenino de NXT vía rendición por segunda vez y sumando 11 reinados como campeona en general que la convierten en la luchadora femenina con más títulos en WWE.También en WrestleMania, Bayley puso en juego su título ante Banks, Lacey Evans, Tamina y Naomi en una Fatal Five-Way Elimination match, reteniendo el título. Por su parte, Becky Lynch dejó de participar en confrontaciones físicas, a menudo realizando promos para avanzar en sus historias. El 11 de mayo de 2020, un día después de celebrarse Money in the Bank, Lynch declaró que el Campeonato Femenino de Raw quedaba vacante anunciando su embarazo en la vida real, aunque se lo entregó a Asuka cuando se reveló que el título estaba dentro del maletín de Money in the Bank. Durante el resto de 2020, mientras Lynch y Flair estaban inactivas de la programación, Sasha y Bayley dominarían la división comenzando con derrotar a Alexa Bliss y Nikki Cross para capturar el Campeonato Femenino en Parejas de la WWE el 5 de junio en SmackDown, mismos que defendieron con éxito ante ellas y The IIconics en Backlash. Cabe señalar que con esta victoria, Bayley fue la primera mujer en la historia de WWE en ostentar un campeonato femenino máximo y el de pareja simultáneamente. Debido a su estado como Campeonas en Parejas, sus rivalidades se extendieron a Raw donde Banks buscaba una oportunidad titular frente a Asuka, ante quien gano el título por quinta vez en su carrera el 27 de junio en Raw. Al igual que Bayley, ella se convirtió en doble campeona. En este periodo, ambas nombraron al equipo como "The Golden Role Models" por haber conseguido el oro y ser modelos a seguir, respectivamente. Dicho nombre se mantuvo hasta en SummerSlam, cuando a pesar de que Banks ayudó a Bayley a retener el título de SmackDown ante Asuka, finalmente perdió contra ella el de Raw tras rendirse con el Asuka Lock, terminando su reinado de 27 días.

Declive en la órbita titular, lesión de Bayley y salida de Sasha Banks (2020-presente) 
Días después el 30 de agosto en Payback, Banks y Bayley perdieron los títulos en pareja a manos de Nia Jax y Shayna Baszler. Después de no poder recuperar los títulos en el siguiente SmackDown, Bayley traicionó y atacó a Banks, volviéndose ella face en el proceso y disolviendo de manera definitiva el equipo. Tras esto, ambas comenzaron un feudo entorno al Campeonato Femenino de SmackDown luego de que Banks atacara a su ahora rival con una silla en Clash of Champions. En el siguiente SmackDown, se enfrentaron en un combate titular que concluyó con victoria de Banks luego de que Bayley le regresara el mismo ataque. Se anunció que Bayley defendería el título ante Banks en Hell in a Cell dentro de la estructura homónima. La rivalidad de ambas finalizó el 25 de octubre en el evento, cuando Banks derrotó a Bayley ganando por primera vez el título, convirtiéndose así en la segunda Campeona Grand Slam de WWE.

Al año siguiente, Becky Lynch hizo su ansiado regreso a la programación de WWE en SummerSlam cuando confrontó a Bianca Belair por el Campeonato Femenino de SmackDown, aunque Belair en un inicio iba a enfrentarse a Banks. Debido a Banks no asistió al evento razones desconocidas, Lynch misma competiría ante Belair y la venció en cuestión de segundos ante la sorpresa de los fanáticos presentes, ganando el título por cuarta vez. Tras el ataque de Banks a ambas en Extreme Rules, se dio origen a una nueva rivalidad entre Sasha y Becky, solo que involucrando también a Belair. Entonces se programó un combate de triple amenaza por el título para Crown Jewel en Arabia Saudita, con Lynch llevándose el triunfo para retener. En el episodio del 22 de octubre de SmackDown, Lynch y Charlotte Flair, entonces Campeona Femenina de Raw, intercambiaron sus títulos, por lo que Lynch recuperó el título que "técnicamente" jamás perdió. Como campeonas máximas de cada marca y en una nueva (pero breve) rivalidad, se enfrentaron en un Champion vs. Champion match en Survivor Series, que terminó con victoria de Lynch al apoyarse entre las cuerdas. 

El 16 de mayo de 2022 en Raw, Banks tuvo un altercado con el directivo de la WWE John Laurinaitis, por el cual tras ella y su entonces compañera de equipo Naomi abandonaron la arena. A raíz de esta polémica, la empresa decidió despojar a ambas del Campeonato Femenino en Parejas de la WWE y declarándolo vacante. WWE emitió una declaración oficial afirmando que las dos "entraron en la oficina del Jefe de Relaciones con el Talento de la WWE, John Laurinaitis, con sus maletas en la mano, colocaron sus cinturones de campeonato en el escritorio y se marcharon". Días más tarde en SmackDown, Michael Cole anunció que Banks y Naomi estaban suspendidas indefinidamente. Por ende, esa también fue la última aparición de Banks en la empresa ya que en diciembre fue liberada de su contrato tras 10 años de estar vinculada.

En enero de 2023 en Royal Rumble, tanto Bayley como Becky Lynch participaron en el Royal Rumble match ingresando en los números 6 y 15 respectivamente; aunque ninguna fue la vencedora, la primera logró eliminar a la segunda durante el combate. Ambas siguieron su rivalidad, donde Lynch tuvo que recurrir a formar equipo con la miembro del Salón de la Fama Lita para enfrentar a Dakota Kai & Iyo Sky de Damage Control. En el mes siguiente, Lynch se convirtió en la sexta campeona de Triple Corona (la última Horsewoman en conseguirlo) al ganar junto a Lita el Campeonato Femenino en Parejas de la WWE en el episodio del 27 de febrero de Raw.

Palmarés 
Actualizado al  de  de

Campeonatos 
Campeonato Femenino de WWE/Raw

Campeonato Femenino de SmackDown

Campeonato Femenino de NXT

Campeonato de Divas

Campeonato Femenino en Parejas de la WWE

Total campeonatos (individual y tag team)

Otros logros 
Royal Rumble

Money in the Bank

Campeona de Triple Corona
 En negritas, fecha en que consiguió la Tripe Crown Championship

Campeona Grand Slam
 En negritas, fecha en que consiguió el Grand Slam Championship

Slammy Award
 Superestrella femenina del año:Sasha Banks (2020)

WWE Year–End Award
 Superestrella femenina del año:Becky Lynch (2018 y 2019)
 Lucha del año:Becky Lynch (c) vs. Charlotte Flair (2018) Last Woman match por el Campeonato Femenino de SmackDown en Evolution

Pro Wrestling Illustrated
 Mujer del año:Sasha Banks (2015)Charlotte Flair (2016)Becky Lynch (2018 y 2019)
 Equipo del año:The Golden Role Models (Sasha Banks & Bayley) (2020)
 Lucha del año:Bayley (c) vs. Sasha Banks (2015) 30-Minute Iron Woman match por el Campeonato Femenino de NXT en NXT TakeOver: Respect
 Feudo del año:Sasha Banks vs. Charlotte Flair (2016)Sasha Banks vs. Bayley (2020)
 Luchador más popular del año:Becky Lynch (2019)
 Luchador más inspirador del año:Bayley (2015 y 2016)
 Rookie del año:Charlotte Flair (2014)

Wrestling Observer Newsletter
 Luchadora Femeninl MVP:Becky Lynch (2018 y 2019)Bayley (2020)
 Luhcadora que más ha mejorado:Bayley (2015)

Referencias 

Rivalidades en la lucha libre profesional
Grupos de deportistas
WWE